Kjellerup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kjellerup – en by og et ejerlav i Hørup Sogn, Silkeborg Kommune
 Kjellerup (Mariagerfjord Kommune) – en landsby i Mariagerfjord Kommune.
 Kjellerup (Ejsing Sogn) – en bebyggelse i Ejsing Sogn, Holstebro Kommune

Litteratur:
 Kjellerup (bog) – en bog om herregården af samme navn, skrevet af forfatteren Aage Brask.

Se også:
 Kjellerup Hovedgård er en herregård beliggende i Mariagerfjord Kommune, Region Nordjylland.
 Kjellerup Kommune tidligere kommune i det daværende Viborg Amt.